Philippe Lelièvre ist der Name folgender Personen:

* Philippe Lelièvre (Maler) (1929–1975), französischer Maler
 Philippe Lelièvre (Komiker) (* 1964), französischer Komiker und Schauspieler